Turbo diesel
Chade - (código ISO 3166-1)
Tower Defense - gênero de jogos eletrônicos

Desambiguações de siglas